Het Europacup I seizoen van 1991/92 is het 37e seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi en het laatste seizoen voor de invoering van de Champions League.

De titelverdediger was Rode Ster Belgrado die in het jaar ervoor op 29 mei 1991 de finale had gewonnen van Olympique Marseille na strafschoppen.

Dit toernooi betekende de terugkeer van Engelse clubs na een vijfjarige schorsing naar aanleiding van het Heizeldrama in 1985. Engelse clubs mochten al een seizoen eerder terugkeren, maar omdat de toenmalige kampioen van Engeland (Liverpool FC) als veroorzaker van het Heizeldrama nog een jaar extra schorsing uit moest zitten deed er in het seizoen 1990/1991 nog geen Engelse club mee aan de Europacup I.

Eerste ronde

Tweede ronde

Groepsronde

Groep A

Groep B

Finale

Kampioen

Europacup I
Europacupvoetbal 1991/92